Ouellet, Ouellette et Ouelette sont des noms de famille canadien-français. L'ancêtre de la famille, René Ouellet (nom orthographié aussi Hoélet ou Hoûallet), est un pionnier de la Nouvelle-France, originaire de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris et arrivé au Canada vers 1663 à Rivière-Ouelle

Patronyme 

 Alcide Ouellet (1924-1989), météorologue québécois ;
 André Ouellet (1939-), homme politique et avocat canadien ;
 Carl Ouellet (1967-), catcheur professionnel canadien ; ;
 Christian Ouellet (1934-2021), homme politique canadien ;
 Cyrias Ouellet (1906-1994), chimiste canadien ;
 David Ouellet (1908-1972), homme politique canadien ;
 Fernand Ouellet (1926-2021), historien canadien ;
 Gilles Ouellet (1922-2009), prélat catholique canadien ;
 Jacques Ouellet (1947-), poète canadien;
 Jacques Ouellet (1942-), linguiste et professeur canadien;
 Jean-Pierre Ouellet (1946-), enseignant et un homme politique canadien ;
 Karim Ouellet (1984-2022), musicien canadien ;
 Line Ouellet, (1958-), directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec ;
 Marc Ouellet (1944-), cardinal, archevêque de Québec jusqu'en 2010, puis préfet de la Congrégation pour les évêques ;
 
 Martine Ouellet (1969-), femme politique québécoise ;
 Maryse Ouellet (1983-), catcheuse professionnelle canadienne ;
 Michel Ouellet (1982-), joueur de hockey canadien de la Ligue nationale de hockey ;
 Rafaël Ouellet (19?-), réalisateur canadien ;
 Réal Ouellet (1935-2022), écrivain et professeur québécois ;
 Robert Ouellet (1968-), joueur de hockey sur glace franco-canadien ;
 Stéphane Ouellet (1971-), boxeur canadien ;
 Xavier Ouellet (1993-), joueur de hockey sur glace franco-canadien.

Homonymie de patronyme
Patronyme canadien
Patronyme français